Der Katholische Begräbnisverein mit Sitz in München war ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der 1871 gegründet wurde. Das Vereinshaus befand sich in der Prinz-Ludwig-Straße 4 in München.

In der Zeit des Nationalsozialismus waren auf konfessioneller Grundlage geführte Versicherungsunternehmen unerwünscht. Deshalb musste sich 1938 der Katholische Begräbnisverein in Münchener Begräbnisverein umbenennen.

Literatur 
 Peter Koch: Geschichte der Versicherungswirtschaft in Deutschland. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2012, ISBN 978-3-89952-371-3, S. 292.

Weblinks 
 Münchener Begräbnisverein e.V.

Versicherungsunternehmen (München)
Ehemaliges Versicherungsunternehmen
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Römisch-katholische Organisation (Deutschland)
Gegründet 1871
Ehemaliges Unternehmen (München)